

Рокіти — село в гміні Чарна Домбрувка Битівського повіту Поморського воєводства
 Рокіти — село в гміні Козеліце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства